Si Bun Rueang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nongbua Lamphu, Thailanda, cu o populație de 107.804 locuitori și o suprafață de 830,643 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 153 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nongbua Lamphu